Łyżwiarstwo figurowe na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022 – solistek – rywalizacja w jednej z konkurencji łyżwiarstwa figurowego – jeździe indywidualnej kobiet, rozgrywanej na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022 rozgrywanej 15 i 17 lutego w hali Capital Indoor Stadium.

Tytułu nie broniła Rosjanka Alina Zagitowa, która zakończyła karierę amatorską.

Rekordy świata 
W tabeli przedstawiono rekordy świata w konkurencji solistek przed rozpoczęciem zawodów olimpijskich:

Kwalifikacje 

Poszczególne reprezentacje mogły zdobyć kwalifikacje olimpijskie w poszczególnych konkurencjach, w tym w konkurencji solistek, podczas dwóch zawodów. Pierwszą możliwością kwalifikacji były mistrzostwa świata 2021, podczas których obsadzono 24 z 30 miejsc. Pozostałe kwalifikacje wyłoniono podczas zawodów Nebelhorn Trophy 2021.

Terminarz

Wyniki

Program krótki 
Po zawodach drużynowych na jaw wyszła informacja o wykryciu substancji niedozwolonej podczas kontroli antydopingowej Rosjanki Kamiły Walijewej. Medale w zawodach drużynowch nie zostały rozdane podczas trwania igrzysk, zaś pod znakiem zapytania stanął występ Walijewej w konkursie indywidualnym. Według Światowej Agencji Antydopingowej 15-letnia Walijewa była chroniona prawnie i jako osoba, która nie ukończyła 16. roku życia nie mogła być sądzona jako winna złamania zasad antydopingowych, dlatego interpretacja przepisów i przesłuchania trwały do przede dnia rozgrywania programu krótkiego solistek. 14 lutego zgodnie z orzeczeniem Sądu Arbitrażowego ds. Sportu, Międzynarodowy Komitet Olimpijski ogłosił, że Walijewa zostanie dopuszczona do startu, ale w przypadku zdobycia przez nią jednego z medali odwołana zostanie zarówno ceremonia medalowa jak i kwiatowa. Oprócz tego, zamiast awansu 24 solistek do programu dowolnego miało w nim wystąpić 25 łyżwiarek, aby obecność Walijewej nie odbierała możliwości startu w programie dowolnym innej zawodniczce. Walijewa zarówno przed jak i po starcie w programie krótkim unikała dziennikarzy, nie wzięła także udziału w konferencji prasowej po wygraniu pierwszego segmentu zawodów. Środowisko łyżwiarskie, w tym byli zawodnicy i wielokrotni medaliści (m.in. Kim Yu-na, Tara Lipinski, Johnny Weir, Kaitlyn Weaver, Bradie Tennell, Meagan Duhamel) wyrazili swoje oburzenie w związku z dopuszczeniem Walijewej do dalszego startu w igrzyskach pomimo potwierdzenia wykrycia u niej dopingu. Niektórzy stwierdzili także, że oprócz wykluczenia Rosjanki z igrzysk winą za skandal powinni zostać obarczeni jej trenerzy: Eteri Tutberidze, Siergiej Dudakow, Daniił Glejchiengauz i inni zajmujący się prowadzeniem kariery łyżwiarskiej Walijewej. Apelowała o to m.in. Katarina Witt.

Program dowolny

Klasyfikacja końcowa

Przypisy 

Łyżwiarstwo figurowe na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022